Unter Konsum (lateinisch consumere „verbrauchen“) wird allgemein der Verzehr oder Verbrauch von Gütern verstanden. Im volkswirtschaftlichen Sinne steht der Begriff für den Kauf von Gütern des privaten Ge- oder Verbrauchs durch Konsumenten.

Handelsunternehmen in Deutschland:
 Konsumgenossenschaft im Allgemeinen
 in Deutschland die Vorläufer der co op AG, einer ehemaligen Konsumgenossenschaft 
 Konsum (Unternehmen), eine Handelskette in der DDR
 Konsumgenossenschaft Berlin
 Konsumgenossenschaft Sachsen Nord
 Konsum Dresden
 Konsum Leipzig

Handelsunternehmen in Österreich:
 Konsum Österreich, eine ehemalige Lebensmittelmarktkette
 Salzkammergut-Konsum, eine ehemalige regionale Lebensmittelmarktkette
 Ausseerland-Konsum, eine ehemalige regionale Lebensmittelmarktkette

Handelsunternehmen in weiteren Ländern:
 volkstümlich eine Detailhandelskette, siehe Coop (Schweiz)
 Konsum (Schweden), eine Lebensmittelmarktkette

Siehe auch

 Konsument (Begriffsklärung)
 Konsumtion (Begriffsklärung)
 Konsumentenboykott